Příjmení de Hurmuzachi nosí více významných osobností:

 Alexandru de Hurmuzachi (1869–1945) (1869–1945) – rakouský politik rumunské národnosti
 Eudoxiu de Hurmuzachi (1812–1874) – rakouský politik rumunské národnosti
 Eudoxiu de Hurmuzachi (1845) (1845–1931) – rakouský státní úředník a politik rumunské národnosti
 Gheorghe de Hurmuzachi (1817–1882) – rakouský novinář a politik rumunské národnosti

Externí odkazy